Toponímia:
 Huntington (Arkansas)
 Huntington (Indiana)
 Huntington (Massachusetts) 
 Huntington (Nova York)
 Huntington (Oregon)
 Huntington (Texas)
 Huntington (Utah)
 Huntington (Vermont)
 Huntington (Virgínia)
 Huntington (Virgínia de l'Oest)
 Huntington Bay, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Huntington Beach, ciutat del Comtat d'Orange, Califòrnia (EUA)
 Huntington Park, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Huntington Station, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 South Huntington, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Samuel Phillips Huntington (Nova York, 1927 - Martha's Vineyard, 2008), politòleg estatunidenc
 Willard Huntington Wright(1888-1939), novel·lista estatunidenc
 George Huntington (Long Island, 1850 - 1916), metge estatunidenc
 Samuel Huntington (Windham, Connecticut, 1731 - Norwich, Connecticut, 1796), jurista, polític i estadista estatunidenc
 Miscel·lània:
 Malaltia de Huntington, síndrome neurodegenerativa
 Biblioteca Huntington, institució educativa i d'investigació establerta per Henry Huntington a San Marino (Califòrnia), Estats Units